Китайская футбольная ассоциация (中国足球协会, ) — руководящий футбольный орган в Китайской народной республике. Была сформирована в Пекине в 1955 году, в 1974 году была принята в члены Азиатской футбольной конфедерации, а затем в 1979 году — в ФИФА. С момента вхождения в ФИФА, Китайская футбольная ассоциация стала неправительственной некоммерческой организацией, хотя является подразделением Китайской спортивной администрации ().

История 
Впервые Китайская футбольная ассоциация была основана в 1924 году. Принята в ФИФА в 1931, однако после окончания Гражданской войны в Китае и поражения Гоминьдана, ассоциация переместилась на Тайвань и не могла представлять весь Китай (см. Футбольная ассоциация китайского Тайбэя).

Существующая Китайская футбольная ассоциация в КНР была основана в 1955 году. Штаб-квартира расположена в Пекине. Председатель (Президент) — Вэй Ди.

В 1994 году КФА сформировала профессиональную лигу по футболу, состоящую из двух Лиг: Цзя-А и Цзя-Б, в каждой из которых играли 12 команд, два клуба ежегодно покидали лигу, а два получали повышение в классе.

С начала сезона 2004 года, бывшая Лига Цзя-А была заменена Китайской Суперлигой, а текущая Лига Цзя-Б была переименована в «новую Лигу Цзя-А». Последняя часто называется «Китайской Лигой».

На международной арене Китай представлен мужской и женской сборными по футболу. В отличие от мужской, первая женская команда добилась больших успехов, проиграв по пенальти национальной команде США в финале женского чемпионата мира по футболу в 1999 году, а также финишировав четвертой на мировом первенстве 1995 года.

Руководящая структура 
После восстановления деятельности ассоциации в 1955 году было определено, что она будет находиться в ведении Китайской спортивной администрации. Кроме того, ассоциация выбирает Председателя, который внес вклад в развитие сборной в качестве тренера или игрока. Данное требование было устранено в 1989 году, когда спорт начал становиться профессиональным, а ассоциация стала позиционировать себя как неправительственная некоммерческая организация. Посты Председателя (Президента) и его первого заместителя стали формальными, а их деятельность стала заключаться в надзоре за развитием футбола в Китае.
Также деятельность ассоциации заключается в административных и дисциплинарных расследованиях и наказаниях, организации проведения соревнований чемпионате Китая по футболу, а также национальной сборной, в том числе заключение и расторжение контракта с главным тренером сборной и его помощниками. При этом роль собственно Председателя незначительна.

Председатель КФА
 Хуан Чжун (1955—1979)
 Ли Фэнлоу (1979—1985)
 Юань Вэйминь (1985—1989)
 Нянь Вэйсы (1989—1992)
 Юань Вэйминь (1992—2004)
 Лю Пэн (2004-по н.в.)

Первый заместитель Председателя КФА
 Сунь Баожун (1989—1992)
 Ван Цзюньшэн (1992—2000)
 Янь Шидо (2000—2004)
 Се Ялун (2005—2008)
 Нань Юн (2009)
 Вэй Ди (2010-по н.в.)

Соревнования

Мужчины 
 Суперлига Китая по футболу
 Кубок Китая по футболу
 Суперкубок Китая по футболу
 Первая Лига Китая
 Вторая Лига Китая
 Третья Лига Китая

Юношеский спорт 
 Лига дублирующих составов Суперлиги Китая
 Лига U-19 Китая
 Лига U-17 Китая
 Лига U-15 Китая
 Университетская Лига Китая

Женщины 
 Женская Суперлига Китая
 Женский Чепионшип Китая
 Женский кубок Китайской футбольной Ассоциации
 Женский Суперкубок Китая

Футзал 
 Лига футзала Китая
 Кубок КФА по футзалу

Пляжный футбол 
 Чемпионат Китая по пляжному футболу

Примечания

Ссылки 
 Китайская футбольная ассоциация  (кит.)
 Профиль ФИФА: КНР 
 История Китайской Лиги по футболу 
 КНР на сайте АКФ

Футбол в Китае
Китай